Festigny puede referirse a: 

 Festigny, comuna francesa situada en Marne.
 Festigny, comuna francesa situada en Yonne.